Saena steht für:
mit altem Namen die italienische Stadt Siena
in der iranischen Mythologie das Fabelwesen Simurgh

SAENA steht für:
Sächsische Energieagentur

Saena ist der Familienname folgender Personen:
 Filipo Saena (* 1966), samoanischer Rugby-Union-Spieler